Ирвингтон има више значења:
 Ирвингтон (Ајова)
 Ирвингтон (Вирџинија)
 Ирвингтон (Њујорк)
 Ирвингтон (Њу Џерзи)
 Ирвингтон (Илиноис)
 Ирвингтон (Кентаки)